Семмі Лі ():
 Семмі Лі ( 1959) — англійський футболіст, що грав на позиції півзахисника. По завершенні ігрової кар'єри — тренер.
 Семмі Лі (1920—2016) — американський стрибун в воду, дворазовий олімпійський чемпіон.
 Семмі Лі (1958—2012) — англійський вчений, фізіолог.